Lepisma saccharina – insetto scuro di piccole dimensioni, noto come pesciolino d'argento, appartenente all'ordine dei tisanuri
Lepisma Edizioni – casa editrice italiana attiva dal 2002